The Sea Wolf peut faire référence à :
 The Sea Wolf (Le Loup des mers), roman de Jack London paru en 1904
 The Sea Wolf (film, 1913), film de Hobart Bosworth
 The Sea Wolf (film, 1920), film de George Melford
 The Sea Wolf (film, 1926), film de Ralph Ince
 Le Loup des mers (film, 1930), film d'Alfred Santell
 The Sea Wolf (film, 1993), film avec Charles Bronson et Christopher Reeve
 The Sea Wolf, film américain de Mark Roper sorti en 2005
 The Sea Wolf (Le Vaisseau fantôme), film de 1941

Voir aussi 
 
 
 
 Classe Seawolf, une classe de sous-marins
 Le Sea Wolf est un missile surface-air britannique.